In Frankfurt am Main gibt es ca. 20 verschiedene Studentenverbindungen, die unterschiedlichen Korporationsverbänden angehören.

f.f. = farbenführend, sonst farbentragend

Weblinks 
 Infos über Studentenverbindungen in Frankfurt am Main

Literatur 
 Ernst Hans Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig, 1924/25, S. 37–42.

Einzelnachweise 

!
Frankfurt am Main